Östra Born kan syfta på:

Östra Born (Rättvik) – en småort i Rättviks kommun
Östra Born (Ljusnarsberg) – en tidigare hytta, sydost om Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun